«Граф Монте-Кристо» () — фильм, снятый по одноимённому роману Александра Дюма. Премьера состоялась 29 апреля 1942 года в Мексике.

Сюжет 
Сюжет фильма в основном соответствует роману Александра Дюма. Но в нём есть и свои различия. Например, в нём отсутствует разбойник Луиджи Вампа, а следовательно там нет сцены с его участием.

В ролях 
  — Эдмон Дантес (граф Монте-Кристо)
 Мару Кортес — Гайде
 Консуэло Франк — Мерседес (графиня де Морсер)
 Рене Кардона — Фернан Мондего (граф де Морсер)
 Абель Саласар — виконт Альбер де Морсер
 Мигуэль Аренас — Жерар де Вильфор
 Рафаэль Баледон — Максимилиан Моррель
 Карлос Лопес Моктесума — барон Данглар
 Анита Бланк — Элоиза де Вильфор

Отзывы 
В основном, фильм получил положительные отзывы.

Фильмы-драмы Мексики
Исторические фильмы о XIX веке
Экранизации произведений Александра Дюма (отца)
Фильмы Мексики 1942 года
Чёрно-белые фильмы Мексики
Побег из тюрьмы в искусстве